Большемалинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Сандовского района Тверской области, существовавшее в 2006 — 2020 годах.

Административный центр — село Большое Малинское.

География 
 Находится в центре и юго-западной части Сандовского района.
 Граничит:
 на севере — с Соболинским СП и городским поселением посёлок Сандово
 на востоке — с Топоровским СП
 на юго-востоке — с Молоковским районом, Ахматовское СП
 на юге — с Максатихинским районом, Буденовское СП
 на юго-западе — с Лесным районом, Медведковское СП
 на северо-западе — с Лукинским СП

Главная река — Ратыня.

История 
В 1803 году территория поселения вошла в состав воссозданного Весьегонского уезда Тверской губернии.
С этого времени территория поселения входила:
 в 1803—1929 гг. в Тверскую губернию, Весьегонский уезд,
 в 1929—1935 гг. в Московскую область, Сандовский район,
 в 1935—1963 гг. в Калининскую область, Сандовский район,
 в 1963—1965 гг. в Калининскую область, Весьегонский район,
 в 1965—1990 гг. в Калининскую область, Сандовский район,
 с 1990 в Тверскую область, Сандовский район.

В XIX — начале XX века деревни поселения относились к Щербовской, Топалковской и Лукиннской волостям Весьегонского уезда.

Большемалинское сельское поселение было образовано в январе 2006 года. Включило в себя территории Сушигорицкого, Большемалинского и Топалковского сельских округов.

В мае 2020 года Законом Тверской области от 23.04.2020 № 21-ЗО Большемалинское сельское поселение было упразднено, населённые пункты вошли в состав Сандовского муниципального округа.

Население 

По переписи 2002 года — 1634 человек (702 в Большемалинском, 533 в Сушигорицком и 399 в Топалковском сельском округе), на 01.01.2008 — 1356 человек.

Населенные пункты 
В состав Большемалинского сельского поселения входит 58 населённых пунктов:

Бывшие населенные пункты 
 Дубровка
 Залужье
 Парусиха
 Сивцево
 Черное

Примечания 

Муниципальные образования Сандовского района
Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году